Warsow als Ortsname:

 Warsow, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Stadt Neukalen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Gemeinde Wiesenaue im Landkreis Havelland in Brandenburg, siehe: Warsow (Wiesenaue)
 Deutscher Name des heutigen Warszewo, eines Stadtteils von Szczecin (Stettin) in Polen
 Warsow (Computerspiel), Computerspiel

Warsow ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Warsow (* 1877), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:

 Wahrsow, Ortsteil der Gemeinde Lüdersdorf im Landkreis Nordwestmecklenburg